Bårtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bårtjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Bårtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Bårtjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Bårtjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn